Monte Ruju (Siligo) è situato in territorio di Siligo nel Logudoro Meilogu
Monte Ruju (Santa Maria Coghinas) è situato nel territorio del comune di Santa Maria Coghinas in Anglona